Facharbeiterprüfung steht für:
 eine Ausbildungsberufsprüfung in Deutschland, siehe Abschlussprüfung (Berufsausbildung)
 der Berufsabschluss bei Forstberufen in Österreich, siehe Facharbeiterprüfung (Österreich)